Second Avenue – strada di New York
 Second Avenue (metropolitana di New York) – stazione della metropolitana di New York
 Second Avenue Subway – linea della metropolitana di New York